Rio Vista kan syfta på:

 Rio Vista, Kalifornien
 Rio Vista, Texas